Röthlisberger oder Roethlisberger ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Roethlisberger (* 1982), US-amerikanischer Footballspieler
 Bernhard Röthlisberger (* 1969), Schweizer Klarinettist und Musikpädagoge
 Charles Röthlisberger (1939–2010), Schweizer Versicherungsmanager und Sportfunktionär
 Ernst Röthlisberger (1858–1926), Schweizer Jurist
 Hans Röthlisberger (1923–2009), Schweizer Glaziologe
 Jules Röthlisberger (1851–1911), Schweizer Bauingenieur
 Jürg Röthlisberger (* 1955), Schweizer Judoka
 Kurt Röthlisberger (* 1951), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Max Röthlisberger (1914–2003), Schweizer Schauspieler, Bühnenbildner und Szenenbildner
 Nadia Röthlisberger-Raspe (1972–2015), Schweizer Curlerin
 Samuel Röthlisberger (* 1996), Schweizer Handballspieler
 Suly Röthlisberger (* 1949), Schweizer Schauspielerin
 Thomas Röthlisberger (* 1954), Schweizer Autor
 Ursula Röthlisberger (* 1964), Schweizer Chemikerin und Hochschullehrerin

en:Röthlisberger